Kankurō es un nombre japonés desfasado y poco común en el Japón actual. Se puede escribir 勘九郎 o 官九郎, donde 官 significa gobierno, 勘 es intuición o percepción y 九郎 significa noveno hijo.

Personas reales
Kankurō Kudō, actor y guionista.
Los actores de kabuki conocidos como Nakamura Kankurō, entre ellos,
Nakamura Kanzaburō XVIII, actor previamente conocido como Nakamura Kankurō V.
Saitō Dōsan, guerrero y mercader, también conocido como Nishimura Kankurō Masatoshi.

Personajes ficticios
Kankurō, un personaje ficticio del manga y anime Naruto.

Nombres japoneses
Nombres masculinos